San Bartolomeo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Bartolomeo (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Cuneo), 
 San Bartolomeo (ort i Italien, Ligurien, Provincia di Genova, lat 44,34, long 9,33), 
 San Bartolomeo (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Reggio Emilia, 
 San Bartolomeo (ort i Italien, Lazio, Provincia di Frosinone, lat 41,48, long 13,86), 
 San Bartolomeo (ort i Italien, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale), 
 San Bartolomeo (ort i Italien, Ligurien, Provincia di Genova, lat 44,54, long 8,98), 
 San Bartolomeo (ort i Italien, Lazio, Provincia di Frosinone, lat 41,73, long 13,09), 
 San Bartolomeo (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Avellino, 
 San Bartolomeo (ort i Italien, Abruzzo), Provincia di Chieti, 
 San Bartolomeo (ort i Italien, Piemonte, Verbania), 
 San Bartolomeo (ort i Italien, Apulien), Provincia di Bari,

Marshallöarna 

 Bokak, atoll, 

Robotskapade Italienförgreningar